La Valletta ima više značenja:
 La Valletta, Bologna
 La Valletta, Siena